Gamba steht für:
 Viola da gamba (auch Gambe), Familie historischer Streichinstrumente
 Gamba (Angola), Município in Angola
 Gamba (Gabun), Stadt im Südwesten Gabuns
 La Gamba, Ortschaft im Südwesten Costa Ricas
 Gamba (Kreis), Kreis des Regierungsbezirks Xigazê, Autonomes Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Gamba (Großgemeinde), Großgemeinde im Kreis Gamba, Regierungsbezirks Xigazê, Autonomes Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Gamba Osaka, japanischer Fußballverein
 Gamba (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 (Riesen-)Garnele, siehe Gambas (Lebensmittel)

Gamba ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolommeo Gamba (1766–1841), italienischer Bibliograph und Biograph
 Carlo Gamba (1870–1963), italienischer Kunsthistoriker
 Crescenzio La Gamba (* vor 1750, tätig in der zweiten Hälfte des 18. Jh.), neapolitanischer Maler des Neoklassizismus
 Enrico Gamba (1831–1883), italienischer Maler
 Ezio Gamba (* 1958), italienischer Judoka
 Fortunato Pereira Gamba (1866–1936), kolumbianischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Francesco Gamba (1818–1887), italienischer Maler und Zeichner
 Francesco Fortunato Gamba (1895–1970), italienischer Holzschnittkünstler
 Giuliana Gamba (* 1953), italienische Regisseurin
 Giuliana Gamba (Handballspielerin) (* 2001), argentinische Handballspielerin
 Giuseppe Gamba (1857–1929), Erzbischof von Turin und Bischof von Novera
 Irene M. Gamba (* 1957), argentinisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Maria Gamba, Frau von Galileo Galilei
 Mario Gamba (* 1955), italienischer Koch
 Paolo Gamba (1712–1782), italienischer Maler
 Rumon Gamba (* 1972), britischer Dirigent
 Virginia Gamba (* 1954), argentinische Diplomatin

Siehe auch:
 Gambas